Luče (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Savinjska
 Luče (Luče), een plaats in de gelijknamige Sloveense gemeente Luče
 Luče (Grosuplje), een plaats in de Sloveense gemeente Grosuplje
 Luce (2019), Amerikaanse film uit 2019